Вале́рий Серге́евич Ки́чин () — киргизский и российский футболист, защитник красноярского «Енисея» и сборной Киргизии.

Карьера

Клубная карьера 
Начал карьеру в команде «Камбар-Ата». Позже стал игроком клуба «Абдыш-Ата» Кант. В 2009 году перешёл в «Дордой» Бишкек. Зимой 2013 года ездил на просмотр в московский ЦСКА, но клубу не подошёл. Затем отправился на просмотр в нижегородскую «Волгу». Игра, показанная футболистом в двух товарищеских матчах, впечатлила тренера Юрия Калитвинцева, и с ним было решено заключить долгосрочный контракт. 8 марта в матче с краснодарской «Кубанью» (0:2) дебютировал в составе «Волги». 1 июля 2014 года подписал контракт с «Анжи», который был рассчитан на три года. Из-за лимита на легионеров не имел твёрдого места в основном составе и в январе 2015 был отдан в аренду в клуб первенства ФНЛ «Тюмень» до конца сезона. Летом подписал полноценный однолетний контракт. Перед сезоном 2016/17 перешёл в другой клуб ФНЛ — «Енисей», зимой 2016/17 имел приглашения от китайских клубов. По итогам сезона 2017/18 вместе в клубом вышел в премьер-лигу. 7 октября 2018 в домашнем матче против «Спартака» (2:3) забил первый гол в чемпионате России, который стал первым мячом в этом соревновании для футболистов Киргизии.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Киргизии младших возрастов. В составе олимпийской сборной — участник Азиатских игр 2014 года, сыграл 2 матча.

Дебютировал в национальной сборной Киргизии 23 июля 2011 года в матче против Узбекистана. Свой первый гол забил 30 августа 2016 года в ворота Казахстана.

Участник Кубка Азии 2019 года, на турнире сыграл все 4 матча своей команды.

Личная жизнь 
Женат, есть сын. Супруга Алина — дочь известного регбийного тренера Игоря Николайчука.

Достижения

Клубные 
 Победитель чемпионата Киргизии (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Киргизии (2): 2010, 2011
 Финалист Кубка президента АФК: 2010

Личные 
 Лучший футболист Киргизии, выступавший за границей: 2014
 Футболист года в Киргизии: 2016, 2022

Примечания 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Торпедо» Москва